Сезон ФК «Реал Мадрид» 2014—2015 - 111-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 84-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2014 до 30 червня 2015 року. Для воротаря Ікера Касільяса це був 16-й і останній сезон у складі мадридського Реала і Ла-Лізі.

Форма 
Постачальник: Adidas / Спонсор: Emirates

Гравці

Трансфери

Прийшли 

Сумарні витрати: €127.5M

Пішли 

Сукупний дохід: €115.1M

Чистий дохід:  €12.4M

Нотатки

.

Передсезонні та товариські матчі

Міжнародний кубок чемпіонів

Груповий турнір

Інші товариські

Кубок Dubai Challenge

Змагання

Суперкубок УЄФА

Клубний чемпіонат світу

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Статистика гравців

Статистика гравців 
Оновлено 23 травня 2015.

|}
1 Враховуючи суперкубок Іспанії з футболу 2014, суперкубок УЄФА 2014 і клубний чемпіонат світу з футболу 2014.

† позначено гравців, що полишили клуб у середині сезону.

Голи 
Оновлено станом на 23 травня 2015.

1 Враховуючи суперкубок Іспанії з футболу 2014, суперкубок УЄФА 2014 і клубний чемпіонат світу з футболу 2014.

Дисциплінарні покарання 

1 Враховуючи кубок Іспанії з футболу 2014—2015, суперкубок Іспанії з футболу 2014, суперкубок УЄФА 2014 і клубний чемпіонат світу з футболу 2014.

Примітки

Посилання 

2014—2015
Real Madrid